В данном списке перечислены все звёзды созвездия Единорога вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 
 Списки звёзд по созвездиям
 Список ближайших звёзд

Ссылки 
 
 
 

 
Единорог